Priestess steht für:
 Priestess (Album), Jazz-Album des Gil Evans Orchestra
 Priestess (Band), kanadische Stoner-Rock-Band